Yangzhuang bezeichnet:

 Yangzhuang (Baofeng) (杨庄镇), Großgemeinde im Kreis Baofeng in der chinesischen Provinz Henan
 Yangzhuang (Laiwu) (杨庄镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Laiwu in der chinesischen Provinz Shandong
 Yangzhuang (Sanhe) (杨庄镇), Großgemeinde der Stadt Sanhe in der chinesischen Provinz Hebei
 Yangzhuang (Tengzhou) (羊庄镇), Großgemeinde der Stadt Tengzhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Yangzhuang (Yishui) (杨庄镇), Großgemeinde im Kreis Yishui in der chinesischen Provinz Shandong
 Yangzhuang (Lianchi) (杨庄乡), Gemeinde im Stadtbezirk Lianchi in der chinesischen Provinz Hebei
 Yangzhuang (Wucheng) (杨庄乡), Gemeinde im Kreis Wucheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Yangzhuang (Wugang) (杨庄乡), Gemeinde der Stadt Wugang in der chinesischen Provinz Henan
 Yangzhuang (Wuyishan) (洋庄乡), Gemeinde der Stadt Wuyishan in der chinesischen Provinz Fujian
 Yangzhuang (Xiping) (杨庄乡), Gemeinde im Kreis Xiping in der chinesischen Provinz Henan
 Yangzhuang (Yongqiao) (杨庄乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yongqiao in der chinesischen Provinz Anhui
 Yangzhuang (Chang’an) (杨庄街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chang’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yangzhuang (Lieshan) (杨庄街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lieshan in der chinesischen Provinz Anhui